Захо́ды — деревня в Островском районе Псковской области. Расположена на автомагистрали С.-Петербург — Псков — Невель  в 30 км от г. Остров.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляет 37 жителей.

История

Население

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)